Desa Cipanas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipanas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 108,38), 
 Desa Cipanas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,90), 
 Desa Cipanas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,74, long 107,04), 
 Desa Cipanas (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Cipanas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,69, long 107,96), 

Robotskapade Indonesienförgreningar